Japan Women's Open Tennis,  oficiálním sponzorským názvem Hashimoto Sogyo Japan Women's Open Tennis,  je profesionální tenisový turnaj žen, konaný v japonské Hirošimě. Založen byl v roce 2009 a v rámci okruhu WTA Tour se řadí do kategorie WTA International Tournaments. Dějištěm konání jsou otevřené dvorce s tvrdým povrchem městského areálu Regional Park Tennis Stadium.

Soutěže dvouhry se účastní třicet dva tenistek a do čtyřhry nastupuje šestnáct párů. Dotace činí 250 000 dolarů. Turnaj se odehrává v zářijovém termínu. V roce 2015 došlo poprvé ke změně dějiště, když byl turnaj z ósackého Tenisového centra Ucubo přemístěn do tokijského Tenisového parku Ariake, dějiště LOH 2020. Od sezóny 2018 se pak místem konání staly otevřené dvorce s tvrdým povrchem v Hirošimě.

Během podzimní části se také koná druhá japonská událost na ženském okruhu Toray Pan Pacific Open, probíhající v japonské metropoli Tokiu.

Od založení do roku 2013 nesla ósacká událost název HP Open, odvozený od generálního sponzora společnosti Hewlett-Packard. Ročník 2010 přinesl „nejstarší finále“ v historii WTA, když v něm 33letá Thajka Tamarine Tanasugarnová porazila 40letou japonskou veteránku Kimiko Dateovou. V roce 2012 se pak Heather Watsonová stala první Britkou, jež vyhrála titul na okruhu WTA Tour od července 1988 a úspěchu krajanky Sary Gomerové v kalifornském Aptosu.

Nejvíce titulů získala Australanka Samantha Stosurová, která v singlové soutěži postoupila čtyřikrát do finále, z nichž tři vyhrála. První japonskou vítězkou se stala Kimiko Dateová, která v páru s čínskou hráčkou Čang Šuaj vyhrála deblovou soutěž 2011.

Přehled finále

Dvouhra

Čtyřhra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Japan Women's Open – oficiální stránky 
 Japan Women's Open na WTA Tour 

 
WTA Tour
Tenisové turnaje v Japonsku
Sport v Ósace
Sportovní události v Tokiu
Sport v Hirošimě
Sportovní události založené roku 2009